Bu – tradycyjna japońska jednostka miary
 Bu – starożytny chiński środek płatniczy

Zobacz też 
 Bû
 BU – Biblioteka Uniwersytecka